Ormelundstjärn kan syfta på:
Ormelundstjärnen, sjö i Tanums kommun, 
Ormelundstjärnet, sjö i Tanums kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn